Doktor Dolittle ist

 der Name der Hauptfigur einer Serie von Kinderbüchern; das erste Buch war Doktor Dolittle und seine Tiere.
 der Titel mehrerer Filme:
Doktor Dolittle (1967)
 Dr. Dolittle (1998)
 Dr. Dolittle 2 (2001)
 Dr. Dolittle 3 (2006) [Direktauswertung auf Video/DVD]
 Dr. Dolittle 4 (2008) [Direktauswertung auf Video/DVD]
 Dr. Dolittle 5 (2009) [Direktauswertung auf Video/DVD]
Die fantastische Reise des Dr. Dolittle (2020)
 Doktor Dolittle (Fernsehserie), eine Zeichentrickserie von 1970 

Siehe auch:
 Dolittle